

Pessoas 
 Matthew Stewardson

Localidades 

 Stewardson (Illinois)

Desambiguação